Бовель () - муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Сомма
 Бовель () - муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Іль і Вілен